Glandon (Haute-Vienne), een gemeente in het Franse departement Haute-Vienne
Glandon (rivier), een zijrivier van de Arc in de Mauriennevallei in het Franse departement Savoie
Col du Glandon, een bergpas in de Franse Alpen